Архи́п Вита́льевич Неко́ленко () — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник московской хоккейной школы «Крылья Советов». Младший брат хоккеиста Ильи Неколенко. Игрок магнитогорского «Металлурга», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Начал заниматься хоккеем в школе «Крыльев Советов» вслед за старшим братом. В январе 2012 года был приглашён в состав юношеской сборной России для участия в юношеских Олимпийских играх. На этом турнире сборная России завоевала второе место. После выпуска из школы «Крыльев» попал в систему московского «Спартака», где дебютировал на профессиональном уровне в составе молодёжной команды «МХК Спартак» в сезоне 2012/13, став серебряным призёром. В сезоне 2013/14 выиграл Кубок Харламова. Летом 2014 года СКА объявил о переходе 16 игроков «Спартака» и МХК «Спартак» в свою клубную систему, в том числе и Архипа Неколенко.

В системе СКА начал выступать за молодёжную команду «СКА-1946», позже дебютировал и на уровне Высшей хоккейной лиги в составе «СКА-Невы». В ноябре 2015 года попадал в заявку основной команды, но на лёд в матчах Континентальной хоккейной лиги не выходил. Дебют в КХЛ состоялся 29 января 2017 года в домашней игре против челябинского «Трактора», после чего он ещё дважды выходил на лёд до конца регулярного чемпионата, а также провёл два матча в плей-офф, по итогу которого завоевал Кубок Гагарина. В октябре 2017 года стало известно, что Неколенко вместе с Юрием Козловским перейдёт в ханты-мансийскую «Югры». Провёл 18 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну передачу. Помимо этого, выступал в составе аффилированного с «Югрой» клуба — тюменского «Рубина». Летом 2018 года Неколенко перешёл в магнитогорский «Металлург», заключив двухгодичный контракт.

Достижения 
 Серебряный призёр юношеских Олимпийских игр: 2012
 Серебряный призёр МХЛ: 2012/13
 Обладатель Кубка Харламова: 2014
 Обладатель Кубка Гагарина: 2017

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Обладатели Кубка Гагарина
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск